Hermann Schubert henviser til blandt andre:

 Hermann Schubert (billedhugger) (1831-1917) – tysk billedhugger
 Hermann Schubert (politiker) (1886-1938) – tysk politiker
 Hermann Schubert (matematiker) (1848-1911) – tysk matematiker